O malmequer é a designação dada a várias espécies da família das compostas, algumas das quais são também designadas de bem-me-quer, Crisântemo, calêndula e de margarida.

Mais especificamente, pode-se estar a referir a:
 Chrysanthemum onomatopaicus; também conhecido por papiro, veio da época grega.

 Chrysanthemum coronarium; também conhecido por beijos de estudante, pajito, pampilho, pampilho-ordinário, sejamos-amigos e malmequer-amarelo.

 Chrysanthemum segetum; também conhecido por malmequer-bravo, malmequer-branco ou pampilho-das-searas.
 Argyranthemum haematomma
 Calendula officinalis, calêndula, margarida-dourada, maravilha ou malmequer-dos-jardins;

Malmequer-de-sécia - Callistephus chinensis, conhecida por sécia, rainha-margarida, malmequer-da-china ou malmequer-da-sécia.
Malmequer-dos-campos - Calendula arvensis, malmequer-pequeno ou erva-vaqueira;

Desambiguação